Basra, un site archéologique marocain.
 Basra, un village du district de Chalwal au Pakistan. 
  Basra écrit également al-Baṣra, ou le plus souvent Bassorah () est la seconde ville d’Irak, après Bagdad
 Basra au Yémen.

Homonymie de toponyme